2 miejscowości w Polsce: 
 Machnacz – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Brześć Kujawski 
 Machnacz – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Czarna Białostocka
 Machnacz – stacja kolejowa w pobliżu wsi